Swan Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Swan Creek (Illinois)
 Swan Creek (Maryland)
 Swan Creek (Michigan)
 Swan Creek (North Carolina)
 Swan Creek (Ohio)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Swan Creek (St. Joseph River), Michigan

Siehe auch:
 Swan Creek Township